McBain ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew McBain (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Diane McBain (1941–2022), US-amerikanische Schauspielerin
 Ed McBain (1926–2005), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Emmett McBain (1935–2012), US-amerikanischer Grafikdesigner
 Howard Lee McBain (1880–1936), US-amerikanischer Politologe
 Jack McBain (* 2000), kanadischer Eishockeyspieler
 James McBain (* 1978), schottischer Snookerspieler
 James William McBain (1882–1953), kanadischer Chemiker
 Jamie McBain (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 John McBain (* 1963), US-amerikanischer Gitarrist
 Mark McBain (* 1959), australischer Rugby-Union-Spieler
 Scott McBain (* 1960), Pseudonym eines schottischen Autors

McBain bezeichnet außerdem:
 McBaine (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 McBain (Film), einen US-amerikanischen Actionfilm aus dem Jahr 1991

–